Todo bien o Todo va bien o Todo está bien puede hacer referencia a:

Cinematografía, televisión, y audiovisual 

 Están todos bien, coproducción italo-francesa de 1990 dirigida por Giuseppe Tornatore.
 Todos están bien, remake de la película Están todos bien de Giuseppe Tornatore (1990).
 Todo va bien, programa de televisión español emitido en canal Cuatro desde junio de 2014 a febrero de 2015.

Música 
 Todo va bien (álbum), álbum de la banda ecuatoriana Sudakaya publicado en el 2003.
 Todo bien, nombre del primer álbum de estudio de Gabriela Villalba editado en 2006.

Referencias